Desa Prembun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Prembun (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,42), Jawa Tengah, 
 Desa Prembun (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 109,80), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar